W Polsce
 Kotulin – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Rogów 
 Kotulin – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Kotulin – gromada w powiecie gliwickim